Kollund (plaats), plaats in Denemarken
 Kollund (parochie), parochie in Denemarken